Ланвен — фамилия.

Известные носители:
 Жанна Ланвен — французская художница-модельер.
 Жерар Ланвен — французский актёр